Oneta ima više značenja:
 Oneta (Bergamo)
 Oneta (Leko)
 Oneta (Luka)